Мела́г (, ) — коммуна во Франции, находится в регионе Окситания. Департамент — Аверон. Входит в состав кантона Камарес. Округ коммуны — Мийо.

Код INSEE коммуны — 12143.

Коммуна расположена приблизительно в 580 км к югу от Парижа, в 130 км восточнее Тулузы, в 80 км к юго-востоку от Родеза.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 66 человек.

Экономика 
В 2007 году среди 40 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 28 были экономически активными, 12 — неактивными (показатель активности — 70,0 %, в 1999 году было 60,0 %). Из 28 активных работали 27 человек (16 мужчин и 11 женщин), безработной была 1 женщина. Среди 12 неактивных 3 человека были учениками или студентами, 6 — пенсионерами, 3 были неактивными по другим причинам.

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Аверон